Als Thingplatz oder Thingstätte bezeichnet man:

 historische Stätten, wo Volks- und Gerichtsversammlungen nach dem alten germanischen Recht abgehalten wurden, siehe Thing
 in der Zeit des Nationalsozialismus errichtete Freilichttheater, siehe Thingplatz (Thingbewegung) (mit kompletter Auflistung der ca. 40 Thingstätten)
 städtische oder dörfliche Plätze, besonders in Norddeutschland, wie beispielsweise den Thingplatz in Flensburg.

Siehe auch:
 Thie